

Personen
Amanda Redington - Brits actrice en televisiepresentator
Frank Redington (1906-1984) - Brits actuaris
Joe Redington (1917-1999) - Amerikaans hondenkenner
Thomas Redington (1815-1862) - Iers politicus en ambtenaar

Plaatsen
Redington (Arizona) - een plaats in de Verenigde Staten
Redington Pass - een bergpas in Arizona
Redington Beach - een plaats in de Verenigde Staten
Redington Shores - een plaats in de Verenigde Staten
North Redington Beach - een plaats in de Verenigde Staten
Mount Redington - een berg in de Verenigde Staten
Redington Museum - een historisch museum in Waterville, Maine, Verenigde staten